Гран-прі Сінгапуру 2017 (офіційно 2017 Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 17 серпня  на Міському автодромі Марина Бей в Сінгапурі. Це чотирнадцятий етап чемпіонату світу, вісімнадцяте Гран-прі Сінгапуру і десяте в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
 – Маркус Ерікссон отримав штраф в п'ять позицій за заміну коробки передач.

Перегони

Примітки

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1 

Гран-прі Сінгапуру
Звіти про Гран-прі сезону 2017 Формули-1
Вересень 2017
2017 у сінгапурському спорті